Westerwald bezeichnet

 Westerwald, Mittelgebirge in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz
 Westerwald (Naturraum), Naturraum im Bereich dieses Mittelgebirges
 Westerwald (Eichsfeld), Höhenzug des Obereichsfelds in Thüringen
 (10253) Westerwald, Asteroid
 Westerwald (Schiff, 1938)
 Westerwald (Auetal), Ortschaft der Gemeinde Auetal im Landkreis Schaumburg in Niedersachsen
 Sonstiges 
 Westerwaldlied, deutsches Volkslied
 Westerwald-Klasse, Munitionstransporter der Deutschen Marine
Siehe auch:
 Westwald